Charny ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

 Charny (Côte-d’Or), Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Charny (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne, Frankreich
 Charny (Yonne), Gemeinde im Département Yonne, Frankreich
 Charny, Ortschaft in der Gemeinde Etaux im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Quartier Charny de Lévis, Ortsteil von Lévis in der kanadischen Provinz Québec

mit Namenszusatz:
 Charny-le-Bachot, Gemeinde im Département Aube
 Charny-sur-Meuse, Gemeinde im Département Meuse

Charny ist Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Geoffroy de Charny († 1356), französischer Ritter

Siehe auch:
 Die Gräfin von Charny, Roman des französischen Schriftstellers Alexandre Dumas
 Kanton Charny